Хаарман,  — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хаарман, Фриц (1879—1925) — немецкий серийный убийца.
 Хаарман, Харальд (род. 1946) — немецко-финский лингвист и культуролог.
 Хаарман, Вильгельм (1847—1931) — немецкий химик-органик.